Бен-Слиман:

 Бен-Слиман — город в Марокко, расположен в области Шавия-Уардига.
 Бен-Слиман — провинция Марокко в области Шавия-Уардига.

Фамилия 
 Бен-Слиман, Мехди (род. 1974) — тунисский футболист.